Gilaki (taal), een Iraanse taal die gesproken wordt in het noorden van Iran, aan de Kaspische Zee, of
Gilaki (volk), een Iraans volk dat leeft in de provincie Gilan in het noorden van Iran.